Tjernookovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjernookovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo, 
 Tjernookovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Vrbitsa,